Chilia – ramo fluviale del Delta del Danubio
Chilia (Kilija o Chilia Nova) – città ucraina dell'Oblast' di Odessa situata di fronte a Chilia Veche
Chilia Veche – comune romeno
David Chilia – allenatore di calcio ed ex calciatore vanuatuano
Distretto di Chillia – distretto del Perù

Pagine correlate 

 Kilia
 Cilia